Koral har flere betydninger:

Koral (dyr) – (Anthozoa)
Koral (musik) – melodi anvendt i kirkemusik

Se også
Koralrev –